Levias steht für:

 Levias (Kentucky), ein Ort im Crittenden County (Kentucky) im US-Bundesstaat Kentucky

Levias ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Levias (1860–1934), amerikanischer Orientalist und Hebraist